Аманда Элмор (; ) — американская гребчиха, выступавшая за сборную США по академической гребле в период 2012—2016 годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира, победительница регат национального и международного значения.

Биография 
Аманда Элмор родилась 13 марта 1991 года в городе Уэст-Лафейетт, штат Индиана. Внучка известного американского физика Уильяма Кронка Элмора. Училась в местной старшей школе William Henry Harrison, затем поступила в Университет Пердью, где в 2013 году получила степень в области биологии.

Заниматься академической греблей начала во время учёбы в университете в 2009 году — состояла в университетском гребном клубе и регулярно принимала участие в различных студенческих соревнованиях. Позже проходила подготовку в Гребном тренировочном центре Соединённых Штатов в Принстоне.

Впервые заявила о себе в гребле на международной арене в 2012 году, выиграв золотую медаль в распашных рулевых восьмёрках на молодёжном мировом первенстве в Литве. Год спустя на аналогичных соревнованиях в Австрии повторила это достижение в той же дисциплине.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 2015 года, когда вошла в основной состав американской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Эгбелете, откуда привезла награду золотого достоинства, выигранную в зачёте парных четвёрок. Также в этом сезоне в парных четвёрках выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в итальянском Варезе.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В составе экипажа, куда также вошли гребчихи Эмили Реган, Керри Симмондс, Лорен Шметтерлинг, Меган Мусницки, Тесса Гоббо, Элеанор Логан, Аманда Полк и рулевая Кейтлин Снайдер, обошла в финале восьмёрок всех своих соперниц, в том числе опередив преследовавшую их сборную Великобритании почти на две с половиной секунды — тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль.

После Олимпийских игр Элмор завершила спортивную карьеру, решив сосредоточиться на учёбе. В 2018 году окончила программу медико-биологических наук Мичиганского университета.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Аманда Элмор  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Мичиганского университета